Saint-Albert (avec un tiret) désigne plusieurs lieux nommés en souvenir d'un des .

 Saint-Albert, une ville d'Alberta au Canada ;
 Saint-Albert, une circonscription électorale provinciale de l'Alberta (Canada) ;
 Saint-Albert, un village en Ontario au Canada ;
 Saint-Albert, anciennement Saint-Albert-de-Warwick, une municipalité du Québec.

Voir aussi